Temptation kan syfta på:

 Temptation (film, 1994) – en amerikansk film från 1994 i regi av Strathford Hamilton, originaltitel Temptation
Temptation (låt av Elvis Costello) – en låt av Elvis Costello & The Attractions på albumet Get Happy!!
Temptation (låt av Prince) – en låt av Prince på albumet Around the World in a DayTemptation (låt av Tom Waits) – en låt av Tom Waits på albumet Franks Wild YearsTemptation (låt av Destiny's Child) – en låt av Destiny's Child på albumet The Writing's on the WallTemptation (sång av New Order) – en singel från 1982 av New Order.
Temptation (sång av Heaven 17) – en låt av den brittiska gruppen Heaven 17 utgiven 1983
Temptation (sång av Wet Wet Wet) – en låt från 1988 av Wet Wet Wet på albumet Popped In Souled Out'' 
Temptation (sång av Arash) – en låt från 2005

Se även
The Temptations – amerikansk sånggrupp